SPSB3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 355 амінокислот, а молекулярна маса — 39 376.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки